fanatyk – osoba, którą cechuje fanatyzm
 Fanatyk – amerykański film z 2001 roku
 Fanatyk – polski film z 2017 roku